Kigazo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kigazo (vattendrag i Mwaro), 
 Kigazo (vattendrag i Gitega), 
 Kigazo (periodiskt vattendrag), Ruyigi, 
 Kigazo (vattendrag i Karuzi), 

Robotskapade Burundiförgreningar